Школьников; Школьніков

Жінки 
 Школьнікова Неллі Юхимівна (1928—2010) — радянсько-американська скрипалька і музичний педагог. Заслужена артистка РРФСР.

Чоловіки 
 Школьников Георгій Миколайович (1903—1968) — міністр лісової промисловості Карело-Фінської РСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Школьников Микола Йосипович (1928—1970) — радянський інженер-електромеханік. Лауреат Державної премії СРСР.
 Школьников Олексій Михайлович (1914—2003) — член ЦК КПРС у 1956—1989 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 4—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Школьніков Роман Олександрович (1911—1986) — український спортсмен, тренер по самбо, заслужений тренер УРСР.
 Школьников Семен Семенович (1918—2015) — радянський та естонський оператор, кінорежисер, сценарист. Народний артист Естонської РСР. Лауреат трьох Сталінських премій.
 Школьников Юхим Григорович (1939—2009) — український футболіст і тренер, майстер спорту, заслужений тренер України.
 Школьніков Ян Нафтулович (* 1970) — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник.
російські прізвища